Pachelbel peut désigner :
 Johann Pachelbel (1653-1706), organiste et compositeur allemand
 Canon de Pachelbel en ré majeur, son œuvre la plus célèbre
 Wilhelm Hieronymus Pachelbel (1686-1764), organiste et compositeur allemand, fils de Johann Pachelbel.

Homonymie de patronyme